El Torneig de Tel Aviv 2022, oficialment conegut com a Tel Aviv Watergen Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre del 2022 a l'Expo Tel Aviv de Tel Aviv, Israel.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu tercer títol de la temporada, cadascun en una superfície diferent.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP Tour 2022
Esport a Tel Aviv
2022 a Àsia